Delignon ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuela Delignon (* 1931), österreichische Gebrauchsgrafikerin und Illustratorin
 Jean-Louis Delignon (1755–1820), französischer Kupferstecher